Batista kan verwijzen naar:
 Fulgencio Batista (1901–1973), Cubaans president en dictator.
 Voetballers
 João Batista da Silva (1955), Braziliaans voetballer.
 Sergio Batista (1962), Argentijns voetballer.
 Marcos André Batista Santos, bijgenaamd Vampeta (1974), Braziliaans voetballer.
 Mozart Santos Batista Júnior (1979), Braziliaans voetballer.
 Lauro Júnior Batista da Cruz (1980), Braziliaans voetballer.
 Ricardo Batista, Portugees voetballer.
 Basketballers
 Esteban Batista, Amerikaans basketballer.
 J.P. Batista, Litouws basketballer.
 Honkballers
 Miguel Batista, Dominicaans honkballer.
 Rafael Batista, Dominicaans honkballer.
 Overige
 Angel Batista, een personage uit de boekenreeks van Jeff Lindsay en de hieruit ontstane televisieserie Dexter.
 Norkys Batista, Venezolaanse actrice.
 Dave Batista (1969), Amerikaans professioneel worstelaar, bekend als Batista.

Zie ook 
Giovanni Battista